TVA (Canada), een Franstalig Canadees televisienetwerk
 TV Aichi, een Japans televisiekanaalZ
 Time Variance Authority, een organisatie in de strips van Marvel